Aoyagi bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Gunma, heute: Tatebayashi
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Aoyagi (Han)
 einen Asteroiden: (9886) Aoyagi
 eine Kata des Shitō-ryū: Aoyagi (Kata)

Aoyagi ist der Familienname folgender Personen:
 Aoyagi Mizuho (Schriftsteller)
 Takuo Aoyagi (1936–2020), japanischer Ingenieur und Entwickler des Pulsoximeters